Joan Vallès i Figueras, actor
 Joan Vallès i Pujals, polític i advocat
 Joan Vallès (biòleg)
 Joan Vallès i Xirau botànic